Джон Оуэн (, 8 апреля 1827, Марчингтон, Западный Стаффордшир — 24 ноября 1901, Туикенем) — английский шахматист, мастер, бронзовый призер международного турнира в Лондоне 1862 г. (нанёс единственное поражение победителю турнира А. Андерсену). Один из сильнейших британских шахматистов-любителей XIX века. Основной род занятий — приходской священник (vicar). Служил в Хутоне (Чешир) до 1900 года.

В 1858 году выиграл показательную партию у П. Морфи. Между ними был организован матч. По условиям матча, Оуэн получал в качестве форы пешку и ход. Морфи одержал победу в матче со счетом 6 : 1 (+5 −0 =2). Участвовал в консультационных партиях Стаунтона и Морфи (был консультантом Стаунтона, консультантом Морфи был Барнс).

Вклад в теорию дебютов 
Ввел в практику дебют 1. e2-e4 b7-b6, который сейчас носит его имя.

Видимо, первым применил защиту Пирца — Уфимцева в современном виде (в 1-м матче против А. Берна, 1874 г.).

Спортивные результаты

Ссылки 
 Партии Дж. Оуэна  в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Оуэна  на сайте 365Chess

Примечания 

Шахматисты Англии
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)